WFE steht für:

 World Federation of Exchanges, die internationale Interessenvertretung der Börsen
 WFE (Assemblerbefehl), ein spezieller Befehl für ARM-Prozessoren, der auf einen Event wartet.

Abkürzung